В данной статье приведена подробная дискография американской группы ZZ Top

Альбомы

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Видеоклипы

Синглы

Примечания 

ZZ Top
ZZ Top